Марк Юній Брут () — преномен, номен і когномен кількох діячів Стародавнього Риму з патриціансько-плебейського роду Юніїв:
 Марк Юній Брут — консул 178 року до н. е.
 Марк Юній Брут — політичний і державний діяч Римської республіки — політичний і державний діяч Римської республіки.
 Марк Юній Брут — політичний і державний діяч Римської республіки.
 Марк Юній Брут Старший — політичний і державний діяч Римської республіки.
 Марк Юній Брут Молодший — політичний і державний діяч Римської республіки, один з вбивць Гая Юлія Цезаря.

Див. також 
 Юнії